Маррит Ленстра:
 Маррит Ленстра — конькобежка из Нидерландов
 Маррит Ленстра — волейболистка из Нидерландов